Sömmern (Bedeutung: das Vieh im Sommer auf die Weide treiben (vgl. Sömmerung) oder auch einen Teich im Sommer längere Zeit trockenfallen lassen) ist Bestandteil einiger Ortsnamen in Nordthüringen:

Großensömmern: veraltete Bezeichnung der Stadt Sömmerda
Gangloffsömmern
Haussömmern
Hornsömmern
Lützensömmern
Mittelsömmern
Wenigensömmern